Chame peut désigner plusieurs localités :

 Chame, localité au Népal ;
 Chame, corregimiento situé dans le district homonyme, province de Panama Ouest, au Panama.